Кэмпбелл () — город в округе Санта-Клара, в штате Калифорния, США. Население по результатам переписи 2019 года составляло — 41 793 человека, согласно оценке Бюро переписи населения США 2019 года.

Город расположен в Кремниевой долине США, граничит на востоке и севере с Сан-Хосе, на юге с Лос-Гатос и на западе с небольшой частью города Саратога.

География 
Кэмпбелл граничит с Сан-Хосе на востоке и севере, Лос-Гатосом на юге, и на западе с небольшой частью Саратогой.

История 
До основания города Кэмпбелл, земля была принадлежала коренным американцам Олони.

До существования города в 1839 году около трети нынешнего Кэмпбелла принадлежало испанской колонии Верхняя Калифорния и Ранчо Ринконада де Лос Гатос. Северная граница земельного участка проходила вдоль современной Ринкон-авеню и через северный конец парка Джона Д. Моргана в центре Кэмпбелла.

Экономика 
Крупнейшие компании

Согласно комплексному годовому финансовому отчету города за 2016 год, ведущими работодателями в городе являются

Технологические компании 8x8, Move, ChargePoint, Hightail, ZURB также входят в число компаний, базирующихся в Кэмпбелле.

Примечания 

Города Калифорнии
Кремниевая долина
Населённые пункты округа Санта-Клара